Carum nivale är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Carum nivale ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
nivale